Ferdinando puede referirse a:

El nombre habitualmente usado como Fernando.

Ferdinando (satélite), de Urano.
San Ferdinando (Italia)
San Ferdinando di Puglia, localidad italiana.
San Ferdinando (Nápoles), barrio de la ciudad de Nápoles.
Bihai ferdinando coburgi, especie botánica.

Nombre
Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730), científico y militar.
Ferdinando Galli Bibbiena (1657-1743), artista barroco.
Ferdinando Fuga (1699-1781), arquitecto.
Ferdinando Bassi (1710 - 1774 ), botánico.
Ferdinando Bertoni (1725-1813), músico.
Ferdinando Provesi (1770-1833) tutor de Giuseppe Verdi.
Ferdinando Carulli (1770-1841), músico.
Ferdinando Paër (1771-1839), músico.
Ferdinando Sordelli (1837-1916), ilustrador y naturalista.
Angiolo Ferdinando Pavolini (1880-1965), botánico y micólogo.
Ferdinando Cazzamalli (1887- 1957), psiquiatra.
Pier Ferdinando Casini (1955-), político.
Ferdinando Gentile (1967-), jugador de baloncesto.
Ferdinando Monfardini (1984-), piloto de carreras.
Ferdinando Nicola Sacco, anarquista.
Ferdinando Giordano, botánico.
Ferdinando Valencia, actor.